Ambicodamus är ett släkte av spindlar. Ambicodamus ingår i familjen Nicodamidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Ambicodamus